Шёнвизе ( — «Прекрасный луг») имеет такие значения:

Польша 
 Шёнвизе — немецкое название села  Штумского повята Поморского воеводства (Западная Пруссия)
 Шёнвизе — немецкое название села  Глубчицкого повята Опольского воеводства (Силезия)
 Шёнвизе — немецкое название села  Бартошицкого повята Варминьско-Мазурского воеводства (Восточная Пруссия, Прейсиш-Эйлау)
 Шёнвизе — немецкое название села  Острудского повята Варминьско-Мазурского воеводства (Восточная Пруссия, Хальсберг)
 Шёнвизе — немецкое название села  Пишского повята Варминьско-Мазурского воеводства (Восточная Пруссия, Йоханнисбург)
 Шёнвизе — немецкое название села  Голдапского повята Варминьско-Мазурского воеводства (Восточная Пруссия, Голдап)

Россия 
 Шенвизе — первоначальное название села Дегтярка в Немецком национальном районе Алтайского края.

Украина 
 Шенвизе — меннонитская колония, существовавшая возле города Александровска, с 1911 года часть города Запорожье
 Шенвизе (Луговой) — Волновахский район Сталинской области
 Шенвиз (Ней-Шенвизе) — первоначальное название села Лежино (Дмитровка, Дмитриевка) в Запорожском районе, Запорожской области.

Примечания